Numele Lima este legat de nume de localități, persoane, companii, ... , după cum urmează:

Localități și / sau locuri în

Paraguay  
Districtul Lima, Paraguay.

Peru  
 Lima, Peru, capitala țării.
 Región Lima 
 Departamento de Lima. 
 Provincia de Lima. 
 Distrito de Lima, partea centrală a districtului Lima.

Portugalia  
 Lima este o anumită zonă viticolă în regiunea Vinho Verde, incluzând orașele Arcos-de-Valdevez, Ponte de Barca, Viana do Castelo și Ponte de Lima. 
  Diviziuni administrative 
 Beiral do Lima - diviziune a municipiului Ponte de Lima; 
 Moreira de Geraz do Lima - diviziune a municipiului Viana do Castelo; 
 Moreira do Lima - diviziune a municipiului Ponte de Lima; 
 Ponte de Lima - municipiu portughez al districtului Distrito de Viana do Castelo; 
 Ponte de Lima - diviziune a municipiului Ponte de Lima;
 Refóios do Lima - diviziune a municipiului Ponte de Lima;
 Santa Cruz do Lima - diviziune a municipiului Ponte de Lima;
 Santa Leocádia de Geraz do Lima - diviziune a municipiului Viana do Castelo;
 Santa Maria de Geraz do Lima - diviziune a municipiului Viana do Castelo;
 Viana da Foz do Lima - desemnare învechită (circa 1848) a municipiului Viana do Castelo.
 Minho-Lima - este o subregiune portugheză, parte Regiunii Nordice, echivalentă al districtului Viana do Castelo; 
 Rio Lima - râu în nordul Portugaliei.

Spania  
În regiunea Galiţia se găsesc următoarele denominări:
 Xinzo de Limia (sau Ginzo de Limia) - municipiu în Provincia Ourense.
 Comarca de Limia - diviziune teritorială (vedeți comarca galega) a Provinciei Ourense.
 Comarca do Baixo Limia - diviziune teritorială (vedeți comarca galega) a  Provincia Ourense.

Statele Unite ale Americii  
 Lima, Montana, SUA. 
 Lima, New York, SUA (două localități diferite).  
 Lima, Ohio, SUA.  
 Lima, Wisconsin, SUA.  
 Lima a fost numele original al localității Howe, Indiana.

Nume de persoane  
 Adriana Lima este un fotomodel brazilian. 
 Antônio Lima dos Santos, nume de fotbalist Lima, jucător brazilian de fotbal. 
 Aparecido Francisco Lima, nume de fotbalist Lima, jucător brazilian de fotbal. 
 Generalul Lima a fost un general portughez din timpul Războiului Peninsular. 
 Jose Lima este un jucător american de baseball (pitcher) care a contribuit decisiv la cele 21 de victorii ale formației Astros în 1999. 
 José Lezama Lima, a fost un scriitor cubanez influent în literatura de limbă spaniolă. 
Salvatore Lima a fost un politician italian, vedeți și Mafia.

Altele 
 Lima (fasole) este o varietate de fasole. 
 Lima (zeiţă) a fost o zeiță din mitologia romană.
 Lima este cuvântul ce desemnează litera L în the Alfabetul fonetic NATO.
 Lima Locomotive Works, localizată în orașul Lima, Ohio a fabricat locomotive între 1870 și 1950. 
 Lima (modele) a fost un gen de modele miniaturale de locomotive și vagoane de cale ferată produse în Italia; ulterior compania a fusionat cu Hornby Railways.

Dezambiguizare
Nume portugheze
Nume spaniole